УВД:
 Управление внутренних дел — территориальные (областные, городские, районные и т. д.) подразделения органов полиции в России.
 Главное управление внутренних дел
 Управление воздушным движением — диспетчерское обслуживание воздушного движения, предоставляемое в целях: предотвращения столкновений между воздушными судами, предотвращения столкновений воздушных судов на площади маневрирования с препятствиями, ускорения и поддержания упорядоченного потока воздушного движения.

См. также 
 Динамо-УВД